Manorville (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Manorville (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.